Haunted House puede referirse a:

Haunted House (videojuego), un juego del género horror de supervivencia, considerado el primero de este género.
Haunted House (Zoey 101), un capítulo de la serie de TV Zoey 101.
Haunted House (EP), el EP del dúo Knife Party.